Киевский государственный профессиональный хореографический коледж () — государственное профессиональное училище дневной формы обучения, готовящее артистов балета.

История 

Киевское хореографическое училище создано в 1938 году в результате слияния балетной студии (организована в 1934) при Киевском театре оперы и балета и хореографического техникума (основан в 1935).

В 1934 году при театре была создана трехлетняя балетная школа под художественным руководством Леонида Жукова. Педагогическую часть возглавил Борис Таиров, классический танец преподавали ученицы Агриппины Вагановой Клавдия Васина и Наталия Верекундова. В 1937 году состоялся первый выпуск школы, солистками театра стали Лидия Герасимчук, Зоя Серкова, Александр Сегал, Борис Каменькович, Л.Сольская, Л.Лузгина.

В 1966 году при училище открыт интернат.

Известные педагоги 

 Баклан, Фёдор Николаевич — с 1957 по 1968
 Берёзова, Галина (Анна) Алексеевна — с 1945 по 1966, преподавала с 1972 года
 Васильева, Антонина Ивановна — с 1956 по 1972
 Верекундова, Наталия Викторовна — с 1934 по 1968
 Вирский, Павел Павлович
 Денисенко, Владимир Андреевич — с 1964 года
 Кириллова, Галина Николаевна — с 1972 по 1986
 Клявин, Роберт Альбертович — с 1951 по 1987
 Ковтун, Валерий Петрович
 Косменко, Евгений Владимирович
 Мей, Варвара Павловна — в 1977—1982 вела младшие и выпускные классы
 Обовская, Лариса Николаевна — с 1993 года
 Парсегов, Валерий Владимирович — с 1971 года
 Таиров, Борис Александрович

Руководители училища 

С 1934 года — Жуков, Леонид Алексеевич

1938—1941 —Волосина Мария Филипповна -директор

1945—1966 — Берёзова, Галина (Анна) Алексеевна — художественный руководитель

1966—1972 — Васильева, Антонина Ивановна — художественный руководитель

1972—1986 — Кириллова, Галина Николаевна — художественный руководитель

1989—2010 — Таякина, Татьяна Алексеевна — директор училища. Художественный руководитель с 1989 по 1998.

2010—2011 — Клявин, Дмитрий Робертович

С 2012 — Нобухиро Терада - народный артист Украины - художественный руководитель

С 2020 - Екатерина Игоревна Кухар - народная артистка Украины - директор училища.

Выпускники 
 : Категория:Выпускники Киевского хореографического училища

Дополнительная информация 

 В 1995 году в Японии была издана книга о годах учёбы с 1987 по 1995 в Киевском государственном хореографическом училище Нобухиро Тэрада, первого японского выпускника киевского училища, прошедшего полный восьмилетний курс обучения. Глава вторая и четвёртая, а также отдельные разделы книги посвящены описанию учебного процесса, специфике хореографического образования, требованиям педагогов, будням учеников хореографического училища, участию в спектаклях балетной труппы киевского театра. В 2010 году опубликован русскоязычный перевод: Соноэ Накадзима, «Мама, у меня всё хорошо!», — Киев: Видавнича группа «Сучасність», 2010. ISBN 978-966-96584-9-4
 Из послевоенных воспоминаний советского писателя Анатолия Кузнецова: «В комсомол я был принят „скопом“, когда учился в балетной студии при Киевском оперном театре. Нас, пятнадцатилетних балетных мальчиков и девочек, привели в райком на бульваре Шевченко и в каких-нибудь полчаса пропустили через приемный конвейер».
 Киевское государственное хореографическое училище на Wikimapia

Награды 
 Почётная грамота Кабинета Министров Украины (18 декабря 1999 года).
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР (1979 год).

Примечания

Литература 
 Балет: Энциклопедия. Гл.ред. Ю. Н. Григорович. М.: Советская энциклопедия, 1981. — С.247.
 Туркевич В. Д. Хореографічне мистецтво України у персоналіях: Довідник. Київ: Біографічний інститут НАН України, 1999. — 224 c.

Ссылки 
 - официальный сайт училища 

Киевское хореографическое училище